Béatrice de Sicile (1252-1275), fille de Charles  d'Anjou, impératrice titulaire de Constantinople ;
 Béatrice de Sicile (1260–1307), fille de Manfred  de Sicile, épouse de Manfred IV de Saluces ;
 Béatrice de Sicile (1326-1365), fille de Pierre II de Sicile, épouse de Robert II du Palatinat.

Homonymie dynastique